Алина Сергеевна Стремоус () — российская и молдавская биатлонистка, чемпионка Европы 2022 года в гонке преследования и серебряный призёр в индивидуальной гонке, призёр чемпионата России.

Биография 
Родом из Волгоградской области. На внутренних российских соревнованиях представляла Москву (СШОР № 81; СШОР Юность Москвы по ЛВС — «Буревестник», до 2018 года) и Санкт-Петербург (СШОР № 3 Калининского района, в сезоне 2018/19).

Завоевала серебряную медаль чемпионата России 2019 года в патрульной гонке в составе сборной Северо-Западного ФО. В 2017 году стала бронзовым призёром чемпионата СЗФО и ЦФО в спринте.

В начале 2020 года вместе с группой биатлонистов из России перешла в сборную Молдавии. Участвовала в чемпионате Европы 2020 года в Раубичах, где заняла 19-е место в смешанной эстафете и 91-е в спринте, а в суперспринте не смогла пройти квалификацию. В марте 2020 года набрала первые очки в Кубке IBU, заняв 38-е место в спринте на этапе в Раубичах.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Чемпионат Европы

Кубок мира

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Кубок IBU

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Летний биатлон

Чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте championat.com
 Профиль на сайте biathlon.life

Биатлонисты России
Биатлонисты Молдавии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по биатлону